Daniel Aráoz puede referirse a:

 Daniel Aráoz (1826-1875), gobernador de la provincia de Jujuy, Argentina (1863-1865);
 Daniel Aráoz (1962 - ), actor argentino;
 Daniel Orlando Aráoz, (1979 - ), futbolista argentino.